Miracle on 34th Street (1947), een film uit 1947
 Miracle on 34th Street (1959), een korte remake van de film uit 1947
 Miracle on 34th Street (1973), een televisiefilm uit 1973
 Miracle on 34th Street (1994), een film uit 1994